8-й чемпионат мира по софтболу среди мужчин 1992 проводился в городах Манила и Пасиг (Филиппины) с 20 по 28 марта 1992 года. На Филиппинах мужской чемпионат мира проводился во второй раз, в городах Манила и Посиг — впервые.

Чемпионом мира стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Новой Зеландии. Третье место заняла сборная США.

В чемпионате мира впервые принимали участие сборные Индонезии, Нидерландов, Северных Марианских островов и Чехословакии.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 9 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Четыре лучших команды (две из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа: в «четвертьфинале-1» встречаются команды, занявшие 1-е места в группах, победитель проходит напрямую в финал; проигравший в «четвертьфинале-1» встречается в полуфинале с победителем «четвертьфинала-2», где играли команды, занявшие в группах 2-е места; победитель полуфинала проходит в финал, проигравший занимает общее 3-е место.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

1992 год в софтболе
1992
Софтбол
Международные соревнования по софтболу на Филиппинах
Международные спортивные соревнования в Маниле
Чемпионаты мира на Филиппинах
Март 1992 года
Софтбол